Boguszyniec bezeichnet Dörfer in Polen:
 Boguszyniec (Grzegorzew), Dorf der Gmina Grzegorzew in der Woiwodschaft Großpolen
 Boguszyniec (Witnica) (dt. Brückendorf), Dorf der Gmina Witnica in der Woiwodschaft Lebus